Национальный чемпионат Эквадора по футболу Серия A 1972 () — 14-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Первый этап

Второй этап

Финальный этап

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1972
Эквадор
Спорт в Эквадоре в 1972 году